Дуглас Маккензи «Даг» Сомнер (, 4 июля 1951, Эдинбург, Шотландия) — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал, в частности, за клубы «Фалкирк», «Партик Тисл», «Сент-Миррен», «Гамильтон Академикал».

Игровая карьера 
Дуг Сомнер во взрослом футболе дебютировал в 1971 году выступлениями за команду клуба «Фалкирк», в которой провёл три сезона, приняв участие в 45 матчах чемпионата и забив 12 голов.

С 1974 по 1984 год играл в составе команд «Эр Юнайтед», «Партик Тисл», «Сент-Миррен» и «Гамильтон Академикал». Выступая за «Сент-Миррен» в сезоне 1979/80, стал лучшим бомбардиром чемпионата Шотландии и получил бронзовую медаль чемпионата.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Монтроз», за который выступал на протяжении 1984—1986 годов.

Титулы и достижения 
 Чемпионат Шотландии
 Бронзовый призёр (1): 1979/80

Ссылки 
 Шотландия — Список лучших бомбардиров 
 Статистика на сайте neilbrown.newcastlefans.com 
 Статистика на сайте londonhearts.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Фалкирк»
Игроки ФК «Эр Юнайтед»
Игроки ФК «Партик Тисл»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Монтроз»